Houdini steht für:
 Houdini (Schach), eine Computerschach-Engine von Robert Houdart
 Houdini (Software), eine 3D-Grafiksoftware des Entwicklers SideFX
 Houdini (Unternehmen), ein Outdoor-Bekleidungsunternehmen
 Houdini, der König des Varieté, ein Kino-Biografie Harry Houdini von 1953
 Die großen Houdinis („The Great Houdini“), ein Fernseh-Biografie Harry Houdini von 1976
 Die Jugend des Magiers („Young Harry Houdini“), ein TV-Abenteuerfilm zu Harry Houdini von 1987
 Houdini (Miniserie), TV-Zweiteiler zu Harry Houdini von 2014
 Houdini & Doyle, eine fiktive TV-Serie zu Harry Houdini von 2016

Houdini steht für einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:
 Harry Houdini (1874–1926), ein amerikanischer Entfesselungs- und Zauberkünstler ungarischer Herkunft
 Bess Houdini (1876–1943), Künstlerin und Ehefrau von Harry Houdini